Verdú kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Verdú (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Verdú (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar